Valea Hotarului se poate referi la:
Valea Hotarului, Argeș
Valea Hotarului, Maramureș